Le qualificazioni del singolare  dello  Stockholm Open 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Stockholm Open  2009 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Michael Berrer (Qualificato)
 Arnaud Clément (Qualificato)
 Marsel İlhan (secondo turno)
 Antonio Veić (secondo turno)

 Dustin Brown (primo turno)
 Giovanni Lapentti (ultimo turno)
 Marco Crugnola (ultimo turno)
 Matthias Bachinger (ultimo turno)

Qualificati 

 Michael Berrer
 Arnaud Clément

 Henri Kontinen
 Frederik Nielsen

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 2009
ATP World Tour 2009